Nicolas Le Forestier, skieur nautique
 Nicolas Le Forestier, kayakiste français